El kwacha malauí ("amanecer" en bemba), es la moneda oficial de Malaui desde 1971, cuando se sustituyó a la libra malauí. Su código monetario es ISO 4217: MWK. El kwacha está dividido en 100 támbalas ("gallos"). El nombre de la unidad monetaria proviene de un antiguo lema nacionalista compartido con Zambia: "Un nuevo amanecer de libertad", de ahí que ambas monedas tengan la misma denominación, los códigos del kwacha zambiano son ISO 4217: ZMK.

Billetes 
Los billetes emitidos por el Banco Central corresponden a las denominaciones de:

 20 kwacha (morado)
 50 kwacha (cian)
 100 kwacha (rojo)
 200 kwacha (azul)
 500 kwacha (rosa)
 1000 kwacha (verde)

En el año 2007, los billetes de 5 y 10 kwacha fueron emitidos por última vez y aunque que permanecen en circulación y mantienen su uso, los bancos los irán retirando de forma paulatina.

Monedas 
La primera serie de monedas comprendía los valores de 1 a 20 támbala, posteriormente en 1993 se añadió el facial metálico de 1 kwacha y a principios de 2007 se incluyeron dos nuevas monedas bimetálicas de 5 y 10 kwacha que irían sustituyendo progresivamente a los billetes de la misma denominación.  En el año 2012 se acuñó una nueva serie de monedas de 1, 5 y 10 kwacha de menor tamaño y peso.

Monedas actualmente en uso 
Estas son las características principales de las monedas actualmente acuñadas:

Monedas de la segunda serie

Referencias

Bibliografía 
Krause, Chester L. and Clifford Mishler (2002). Standard Catalog of World Coins: (1901–2002). Krause Publications. ISBN 0-87349-401-6.
 Pick, Albert (2009). Standard Catalog of World Paper Money, Modern Issues, 1961-Presente. Colin R. Bruce II and Neil Shafer (editors). Krause Publications. ISBN 0-87341-207-9.

Monedas de Malaui
Malawi